Шелковый — фамилия; имеет женскую форму Шелковая.
 
 См. также 
 Шелково — название населённых пунктов в России.